San Pedro Villoria (Asturisch Sampedro) ist ein Weiler in der  Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Region Asturien in Spanien.

Geographie 
San Pedro Villoria  ist ein Dorf/Weiler mit 58 Einwohnern (2007). Es liegt auf 381 m über NN.
San Pedro Villoria ist 7 km von Pola de Laviana, dem Hauptort der  Gemeinde Laviana, entfernt.

Wirtschaft 
Seit alters her wird Kohle und Eisen  in der Region abgebaut, heute baut noch die Tourismusindustrie daran auf. Die Land- und Forstwirtschaft prägt seit jeher die Region.

Klima 
Angenehm milde Sommer mit ebenfalls milden, selten strengen Wintern. In den Hochlagen können die Winter durchaus streng werden.

Quellen 

 Postleitzahlen siehe 
 Koordinaten und Höhenangaben siehe Google Earth

Weblinks  
 Infoseite
 Seite der Parroquia
 Karte von Asturien (PDF; 12,52 MB)

Ort in Asturien
Laviana